Анаталь () — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчинён административному округу Кассель. Входит в состав района Кассель.  Население составляет 8132 человека (на 2007). Занимает площадь 18,03 км². Официальный код — 06 6 33 001.

Примечания

Ссылки 
  Официальная страница 

Города Гессена